SUFC – skrót odnoszący się do następujących angielskich klubów piłkarskich:
 Scunthorpe United F.C.
 Sheffield United F.C.
 Southend United F.C.